Zhentong (boeddhisme), een leer en subschool in het Tibetaans boeddhisme
Zhengtong, ook Zhu Qizhen (1427-1464), een Chinees keizer